Borwell ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Borwell (* 1937), englischer Schachfunktionär, Präsident des Weltfernschachbundes ICCF
 Sarah Borwell (* 1979), britische Tennisspielerin